Sarniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Sarniwka (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Sarniwka (Korosten)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Sarniwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, siehe Sarniwka (Luzk)

Sarniwka (ukrainisch ) ist der Name eines Fließgewässers in der Ukraine:
 linker Nebenfluss der Horyn, siehe Sarniwka (Fluss)